Владимир Фаддевич Вильчинский (; 2 апреля 1931, Фёдоровка Шаргородского района — 10 августа 2021) — советский и украинский политический и общественный деятель, председатель колхоза «Дружба» Хмельницкого района Винницкой области, УССР. Герой Социалистического Труда (1973). Член ЦК КПУ (1976—1990). Член ЦК КПСС (1990—1991).

Биография 
Родился 2 апреля 1931 года в селе Фёдоровка (сегодня — Шаргородский район Винницкой области) в крестьянской семье.

Окончил начальную школу в родном селе, семилетку в селе Копыстырин и среднюю школу в селе Пеньков. В 1951 году окончил Тульчинскую сельскохозяйственную школу ветеринарных фельдшеров, после чего работал ветеринарным фельдшером Сосновского сахарного комбината Винницкого сахаротреста. С 1951 года по 1954 год служил в Советской армии.

С 1954 по 1958 год — заместитель председателя правления колхоза «Победа» села Фёдоровка Шаргородского района.

В 1956 году вступил в КПСС.

С 1956 по 1958 год — слушатель Советской партийной школы при Станиславском областном комитету КПУ.

В 1958—1959 годах — председатель правления колхоза «Победа» Шаргородского района и с 1959 по 1968 год — председатель правления колхоза имени Шевченко села Копыстирин Шаргородского района Винницкой области.

В 1966 году окончил агрономический факультет Украинской сельскохозяйственной академии.

С 1968 по 2006 год — председатель колхоза «Дружба» села Уланов Хмельницкого района Винницкой области. Под его руководством колхоз вышел в передовые сельскохозяйственные предприятия Винницкой области. В 1971 году колхоз был награждён Орденом «Знак Почёта». Под руководством Владимира Вильчинского было газифицировано село Уланов, в котором было проведено более 120 километров газопровода и были построены культурно-социальные объекты.

В 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

После 2006 года — советник генерального директора Агропромышленного научно-производственного предприятия «Визит» Хмельницкого района Винницкой области.

Член Народной аграрной партии Украины. Избирался депутатом Винницкого областного совета.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1973);
 Орден Ленина (трижды);
 Орден Дружбы народов;
 Орден «За заслуги» 3-й степени;
 Почётный гражданин Хмельницого района (2003);
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украинской ССР.

Примечания

Ссылки 
 80-а весна Володимира Вільчинського.

Депутаты Винницкого областного совета
Члены ЦК КП Украины
Члены ЦК КПСС
Председатели колхозов